US Men's Clay Court Championship 2018, właśc. Fayez Sarofim & Co. US Men’s Clay Court Championship 2018 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2018 z cyklu US Men’s Clay Court Championships rozgrywany w dniach 9–15 kwietnia 2018 roku w Houston na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 623 710 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2018 w tenisie ziemnym
2018
2018 w Stanach Zjednoczonych